Jodoin ist der Familienname folgender Personen:

 Clément Jodoin (* 1952), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Daniel Jodoin (* 1957), kanadischer Geistlicher, Bischof von Nicolet
 Florent Jodoin (1922–2008), kanadischer Radrennfahrer
 René Jodoin (1920–2015), kanadischer Filmproduzent, Regisseur und Animator